Улу-Юл — посёлок в Первомайском районе Томской области России. Административный центр Улу-Юльского сельского поселения. Население  чел. () .

География 
Находится на востоке региона, в таёжной зоне, на левом берегу реки Улуюл (приток реки Чулым), в 95 км от районного центра — села Первомайское.

Уличная сеть
 Переулки: Зелёный, Молодёжный, Терешковой
 Улицы: 50 лет Октября; Гагарина, Гаражная, Железнодорожная, Комарова, Крайняя, Пролетарская, Садовая, Советская, Энтузиастов, Юбилейная

История 
В соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2004 года № 204-ОЗ посёлок возглавил Улу-Юльское сельское поселение.

Население

Инфраструктура 
Путевое хозяйство. Станция Улу-Юл, РЖД депо и ЖД вокзал.

МАУ «ЦКС» филиал № 15 Улу-Юльский ЦДК, Улу-Юльская библиотека.

МАОУ «Улу-Юл СОШ», МБДОУ «Улу-Юльский детский сад общеразвивающего вида».

Улу-Юльская врачебная амбулатория.

Отделение почты России.

Лесозаготовка и лесопиление.

Транспорт 
Автомобильный и железнодорожный транспорт.

Проходит железнодорожная линия Томск — Белый Яр.

Просёлочные дороги. Автодорога Первомайское — Улу-Юл — Белый Яр (69К-11).

Примечания 

Населённые пункты Первомайского района (Томская область)